Ojo de Agua bezeichnet:

 Ojo de Agua (Catamarca), Ort in Argentinien
 Ojo de Agua (Jujuy), Ort in Argentinien
 Ojo de Agua (Neuquén), Ort in Argentinien
 Departamento Ojo de Agua, Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Villa Ojo de Agua, Ort in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien

 Ojo de Agua (Aguascalientes), Ort im Bundesstaat Aguascalientes, Mexiko
 Ojo de Agua (La Independencia), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Ojo de Agua (Ocosingo), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Ojo de Agua (Huasca de Ocampo), Ort im Bundesstaat Hidalgo, Mexiko
 Ojo de Agua (Tepeji del Río de Ocampo), Ort im Bundesstaat Hidalgo, Mexiko
 Ojo de Agua (Jilotepec), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Ojo de Agua (Jocotitlán), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Ojo de Agua (Tecámac), Stadt im Bundesstaat México, Mexiko
 Ojo de Agua (Zinacantepec), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Ojo de Agua (Venustiano Carranza), Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
 Ojo de Agua (Zamora), Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
 Ojo de Agua (Oaxaca), Ort im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Ojo de Agua (Puebla), Ort im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Ojo de Agua (Querétaro), Ort im Bundesstaat Querétaro, Mexiko
 Ojo de Agua (San Juan del Río), Ort im Bundesstaat Querétaro, Mexiko
 Ojo de Agua (Cerritos), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Ojo de Agua (Ciudad Valles), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Ojo de Agua (Sonora), Ort im Bundesstaat Sonora, Mexiko
 Ojo de Agua (Tabasco), Ort im Bundesstaat Tabasco, Mexiko
 Ojo de Agua (Juan Rodríguez Clara), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Ojo de Agua (Santiago Tuxtla), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Ojo de Agua (Tehuipango), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko